Arra kan syfta på:

 Arrangering – bearbetning eller strukturering av musik.
 Arrah, Elfenbenskusten – ort i Elfenbenskusten